Дръндар е село в Североизточна България. То се намира в община Суворово, област Варна. Старото му име е Халлач („Върба“).

География 
Селото се намира на 40 км северозападно от Варна. Името му в превод от турски език означава „чепкало за вълна, дарак“.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Религия и политика 
Населението е изцяло мюслюлманско. В селото има построена нова джамия.
Село Дръндар се е управлявало 4 мандата от кметицата Зюмбюл Али.
82% от гласувалите на изборите през 2005 г. дават своя глас за ДПС.

Обществени институции 
В края на селото е построен огромен дворец, предназначен да бъде луксозна детска градина.

Източници 

Села в област Варна
Населени места в община Суворово